Hartenstraat (Amsterdam), straat in Amsterdam-Centrum
Hartenstraat (film), film uit 2014, genoemd naar bovengenoemde straat